Ernest Renshaw ha battuto in finale Ernest Wool Lewis 7–9, 6–1, 8–6, 6–4 nel torneo preliminare, e ha battuto il detentore del titolo Herbert Lawford 6–3, 7–5, 6–0 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1888